Buna – rzeka w Albanii
Buna – rzeka w Bośni i Hercegowinie
 Buna – wieś w Bośni i Hercegowinie
Buna – wieś w Papui-Nowej Gwinei
 Buna – jednostka osadnicza w Teksasie, USA
 Buna – niemiecki kauczuk syntetyczny
Buna-Werke (Buna-Werke GmbH Schkopau) – zlikwidowane zakłady chemiczne zajmujące się produkowaniem polimerowych tworzyw sztucznych w Schkopau
Auschwitz III – Monowitz („Buna-Werke”) – podobóz Auschwitz-Birkenau